Die Damallsvenskan 2001 war die 14. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 21. April und dem 27. Oktober 2001 statt.

Umeå IK konnte den im Vorjahr erstmals errungenen Meistertitel erfolgreich verteidigen. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Victoria Svensson von Älvsjö AIK mit 34 Saisontoren. Zum bisher letzten Mal stiegen am Saisonende drei Mannschaften ab.

Tabelle 

|}

Statistik 
490 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,71. Der Zuschauerschnitt lag bei 468.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2001